

Musique

Chansons 
 Ma sœur, chanson de Vitaa, parue sur l'album À fleur de toi et sortie en 2007 ;
 Ma sœur, chanson de Clara Luciani, parue sur l'album ''Sainte-Victoire et sortie en 2019.